Чемпионат Суринама по международным шашкам среди мужчин 2015 проводился в три этапа. На предварительном этапе 32 спортсмена играли по швейцарской системе в 11 раундов, затем 19 шашистов играли в двух полуфиналах. Одиннадцать лучших, среди которых было 2 международных мастера и 1 мастер ФМЖД, разыграли в финале, прошедшим с 16 февраля по 10 марта, звание чемпиона Суринама.

Результаты

Ссылки 
 Результаты чемпионата на сайте KNDB

2015 год в шашках

2015 год в Суринаме